TLCI ist die Abkürzung für:

 Transportation for Livable Communities Initiative
 Television Lighting Consistency Index

Abkürzung